Тэмари может значить: 

Тэмари (темари) — японская техника вышивания на шарах.
Тэмари, персонаж аниме и манги «Наруто».
Тэмари, персонаж аниме и манги Shugo Chara!.